Mark Norman (dj)
Mark Norman (bioloog)